A National Football League 1979-es szezonja a 60. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XIV zárta, amelyet a Pittsburgh Steelers a Los Angeles Rams ellen nyert meg.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl